Cet article dresse une liste d'éditeurs de jeux de rôle « papier ».

Éditeurs allemands 
 Fantasy Productions (FanPro) : Das Schwarze Auge/The Dark Eye (L'Œil noir) ;
 Schmidt Spiele : Das Schwarze Auge (L'Œil noir).

Éditeurs américains 
 Alderac Entertainment Group (AEG) : Le Livre des cinq anneaux, Stargate-SG1, Les Secrets de la septième mer/Swashbuckling Adventures, ainsi que des jeux de cartes à collectionner ;
 Atlas Games : Ars Magica, Conspirations/Over the Edge, Feng Shui et Feng Shui 2, Furry Pirates, Magical Kitties Save the Day!, Northern Crown, Nyambe,  Penumbra, Rune, Unknown Armies ;
 Avalon Hill : RuneQuest ;
 Chaosium : RuneQuest, L'Appel de Cthulhu, Stormbringer, Pendragon, Hawkmoon ;
 Columbia Games : HârnWorld, HârnMaster, Lionheart ;
 Decipher : Jeu de Rôle Seigneur des Anneaux ;
 Eden Studios : Adventure Maximus, All Flesh Must Be Eaten,  Angel,  Armageddon, Army of Darkness, Buffy: The Vampire Slayer, Conspiracy X, Ghosts of Albion, SorCellerie/WitchCraft, Terra Primate ;
 Fantasy Games Unlimited (FGU) : Chivalry and Sorcery, Space Opera, Bushido ;
 FASA (n'existe plus) : Shadowrun, extensions Traveller ;
 Game Designers' Workshop (GDW, fermé en 1996) : Space 1889, Traveller et 2300 AD, Twilight: 2000 ;
 Green Ronin : Mutants & Masterminds ;
 Hero Games : Champions, Hero System ;
 Holistic Design : Fading Suns ;
 Iron Crown Enterprises (ICE) : HARP, Jeu de Rôle des Terres du Milieu, Rolemaster, Spacemaster ;
 Issaries Inc. : Hero Wars, HeroQuest ;
 Lion Rampant (a fusionné avec White Wolf Publishing en 1990) : Ars Magica ;
 Malcontent Games : Rêve: the Dream Ouroboros ;
 Margaret Weis Ltd/Sovereign Stone Publishing : Dragonlance d20, Battlestar Galactica, anciennement Sovereign Stone ;
 Mayfair Games (n'existe plus) : … ;
 Memento Mori Theatricks: Lacuna Part 1. The Creation of the Mystery and the Girl from Blue City (2004) ;
 Palladium Books : Palladium Fantasy RPG, Heroes Unlimited, Rifts, Robotech, Teenage Mutant Ninja Turtles ;
 Phage Press : Ambre ;
 R. Talsorian Games : Fuzion, Cyberpunk, Château Falkenstein, Bubblegum Crisis, Mekton Z, ainsi que des jeux de cartes à collectionner ;
 Steve Jackson Games (éditeur américain, à ne pas confondre avec le Steve Jackson anglais des livres-jeu) : Gurps ;
 Sword and Sorcery Studio : suppléments pour Donjons et Dragons (Les Terres Balafrées, Ravenloft) et le D20 system, filiale de White Wolf Publishing ;
 Timeline LTD : The Morrow Project ;
 TSR (Tactical studies rules) : fondé par Gary Gygax et éditeur des deux premières éditions de Dungeons & Dragons (Donjons et Dragons) et d'Advanced Dungeons & Dragons ; TSR fut racheté par Wizards of the Coast ;
 Victory Games : James Bond 007 ;
 West End Games (WEG) : Paranoïa, Star Wars, d6 System ;
 White Wolf Publishing : World of Darkness, racheté par CCP, éditeur du MMORPG Eve Online en  ;
 Wizards of the Coast (WotC) : initialement éditeur du jeu de cartes à collectionner Magic: the Gathering (Magic : l'Assemblée), il a racheté TSR ; il est le créateur du d20 system et actuel éditeur de Donjons et Dragons.

Éditeurs australiens 
 Darcsyde Productions : Trauma version anglaise, supplément pour Elric (Corum).

Éditeurs britanniques 
 Games Workshop : Warhammer Fantasy Roleplay (via sa filiale Black Industries) ainsi que de nombreux jeux de figurines (Warhammer Battle, Warhammer 40 000…) ;
 Hogshead Publishing : Nobilis, Warhammer Fantasy Roleplay, D20 system, De Profundis, Power kill, Pantheon, Puppetland, Baron Munchausen ;
 Mongoose Publishing : plusieurs jeux dont Lone Wolf, Conan ou Paranoïa ;
 Pelgrane Press : 13e Âge/13th Age, Gumshoe System…

Éditeurs canadiens 
 Dream Pod 9 (DP9) : Heavy Gear, Jovian Chronicles, Tribe 8, Gear Krieg ;
 Guardians of Order (n'existe plus) : BESM, Silver Age Superheroes, The Game of Thrones RPG, Nobilis ;
 Les Productions Windrose Inc. : Courant Fractal en français ;
 Steamlogic : Mechanical dream, Tribe 8 en français ;
 Studio Mammouth (n'existe plus) : Réalités 2015, Wuxia, Hex.

Éditeurs espagnols 
 Alkaendra
 Ars Epica Creative Studios S.L.
 Asociación Cultural Forjadores
 Asociación Juvenil de Interpretación Lúdica de León
 Astiberri Ediciones
 Borrás Plana
 Dalmau Carles Pla (traduisit et publia le premier jeu de rôle à être publié en Espagne, Dungeons & Dragons en 1985)
 Demonio Sonriente
 Devir Iberia
 Difusora de Letras, Artes e Ideas
 Diseños Orbitales
 Edge Entertainment : Anima Beyond Fantasy
 Ediciones Cronópolis
 Ediciones Martínez Roca
 Ediciones Sombra
 Ediciones Zinco
 Editorial Heliópolis
 Farsa's Wagon
 Grupo Editorial Larshiot
 Holocubierta Ediciones
 JMV Cómics (Jesús Martínez del Vas Cómics)
 Joc Internacional
 Kerykion
 La Caja de Pandora
 La Cocoguawa
 La Factoría de Ideas
 Libros Ucronía
 Ludotecnia
 M+D Editores
 Maqui Edicions (publie en catalan)
 Megara Ediciones
 Miraguano Ediciones
 Mono Morao
 Nosolorol Ediciones
 OkGames
 Planeta DeAgostini
 Proyectos Editoriales Crom
 Sentinel Studio
 Sociedad Cooperativa Editorial Hastur
 Trasgotauro Ediciones
 Yggdrasil Jocs

Éditeurs français 
 Le 7ème Cercle : Contes ensorcelés, Qin, Vermine, Kult, Macho Women With Guns, Capharnaüm : L’héritage des dragons, 13e Âge, Fantasy Craft ;
 Les XII Singes : Trinités, Alkemy, Khaos 1795, B.I.A., 2012 Extinction, Abyme,  Asgard, Wastburg ;
500 Nuances de geek (500NDG) : spécialisé dans les jeux narratifs, avec notamment Dungeon World, Fate, Spirit of the century, Lacuna, Le comité pour l'exploration des mystères, Donjon, Danger Patrol, Mnémosyne, Les 1001 nuits, Un train d'enfer, Dessine moi un Donjon, Grimtooth 3.0, Dread, ou encore des adaptations en JdR d'œuvres comme La Laverie ou Tschai ;
 A.K.A. Games : Fragged Empire, Symbaroum, Chill  ;
Ankama Éditions : éditeur de City Hall le jeu d'aventures et Freaks' Squeele le jeu d'aventures (en collaboration avec 2 dés sans faces) ;
 Antre Monde Editions : Hong Kong : les Chroniques de l'étrange, Knight ;
 Arkhane Asylum Publishing : Alien, Cyberpunk RED, Dishonored, Dune : aventures dans l'Imperium, Gods, Metro 2033, Star Trek Adventures, The Witcher, Vampire : la Mascarade, Loup-Garou : l’Apocalypse, Mage : l’Ascension, Vampire : l'Âge des ténèbres, Tales from the Loop, Things from the Flood, Maléfices, Sang & Honneur, L’Empire des Cerisiers et Lex Occultum ;
 Batro'Games : Colonial Gothic, La Trilogie de la Crasse, Mantoid Universe, Mantra ;
 Black Book Éditions : éditeur de Capitaine vaudou, Chroniques oubliées, Pavillon Noir, Polaris et Würm 2. Éditeur/traducteur français de Deadlands, Earthdawn, Eclipse Phase, Midnight, Pathfinder, Donjon et Dragon V5, Savage Worlds, Shadowrun et L'Œil noir V5. Publie également la revue Casus Belli depuis 2011 et possède une plateforme de financement participatif dédiée aux jeux de rôle ;
 Boîte à Heuhh : éditeur de la traduction française d'Apocalypse World ;
 Boîte à Polpette : Privilèges, Tsaliar, Les Chroniques d'Erdor, Némédia, Etherne, Subabysse, Aventures dans le Monde Intérieur ;
 CDS Éditions : éditeur de Pelican ;
 De Architecturart. Architecture de l'imaginaire : Longue-Ville, Tahala ;
 Département des sombres projets : Mournblade, Wasteland, Jeu de rôle magazine ;
 Les Écuries d’Augias : Aventures dans le Monde Intérieur, Crimes, Within, Nains & Jardins, Montségur 1244 (Col. In-vitro), Billet rouge (Col. In-vitro) ;
Les Éditions du Troisième Œil (LÉTO) : éditeur de jeux de rôle fantastiques, éditeur français de Feng Shui 2, éditeur des jeux originaux One Percent, Valérian, Wulin ; 
 Elder-Craft : Aria, Immersion (à venir), Les Lames du cardinal v2 (à venir), Oreste ; 
 Elixirs Editions ;
 Le Grimoire : éditeur français de Loup Solitaire, Warhammer, Manga BoyZ, Le Donjon de Naheulbeuk ;
 Hexagonal : traduction française du Jeu de rôle des Terres du milieu, Rolemaster, Vampire : la Mascarade, Loup-garou : l'Apocalypse, Mage : l'Ascension, Les Trois Mousquetaires ;
 JdR Editions : Aventurii, Deus l'Ascension, Friday Night's Zombi, SteamShadows, HOMEKA, Imperator, Tiny, Zorg' ;
JdRLab : Légende des éléments ;
 Jeux Descartes : de nombreuses traductions françaises (L'Appel de Cthulhu, Warhammer, Star Wars, James Bond 007), et des jeux originaux (Légendes, SimulacreS) ; racheté par Asmodée éditions en  ;
 John Doe : dK System, Final Frontier, Patient 13, Plagues dK, Notre Tombeau, Hellywood, WarsaW, Deadline, Les Mille-Marches, Bloodlust Métal ;
Lapin Marteau : éditeur de la version française de Ryuutama, mais aussi de jeux proches de ceux qui étaient édités par La Boîte à Heuhh, ainsi que de publications théoriques sur le jeu de rôle (comme la collection Sortir de l'auberge) ;
 La Loutre Rôliste : Blacksad, Petits détectives de monstres, Dreamraiders ;
Ludospherik : éditeur de jeux de rôles et wargames ; Barbarians of Lemuria ;
Maître-Bois : Happy, Imaginarium ;
 Megara Entertainment : éditeur français de Fabled lands ;
Narrativiste Éditions : voir 500NDG ;
 OLIZ Edition : éditeur de Préhistorisk et Kaïsho, la Révolte ;
 Oriflam (racheté par Intrafin France) : éditeur français de Stormbringer/Elric, RuneQuest, Hawkmoon, Feng Shui, Post mortem, Multimondes ;
La Plume de Cyrano : XVII : au fil de l'âme, Le D sur la table, Tylestel ;
 Rackham : Éditeur de Cadwallon (une partie des auteurs de Cadwallon proviennent de Multisim) ;
Raise Dead Editions : éditeur de Monster of the Week ; 
 Scriptarium : Défis fantastiques, le jeu de rôle, Rêve de dragon (réédition de 2018), participation au projet Loup Solitaire (Mongoose Publishing, Cubicle 7) et L'Œil noir V5 (Black Book Éditions) ;
Sethmes - Bâtisseurs d'univers : éditeur lyonnais de Kémi, Etherne et NOC ;
 Studio09 : D6 Galaxies, Verne et Associés, 1913 ;
 Studio Deadcrows : éditeur français de Mindjammer, AmnesYa 2k51, Capharnaüm, MC6 ;
 Ubik : éditeur français de Fading Suns, de Conan, le jeu de rôle, éditeur de Rêve de Dragon  , Exil et Les Royaumes d'Acier ;
Yggdrasil éditions : éditeur de Dark Runes et du système SIMU.

 Éditeurs français ne publiant plus de jeu de rôle 
 Asmodee (ex-Siroz) : Zone, Animonde, Universom, Bitume, Donjons et Dragons 3, In Nomine Satanis/Magna Veritas, Heavy Metal, Scales, Bloodlust, COPS, éditeur français de Car Wars, Gurps ;
 Excelsior Publications, via les hors-série de la revue Casus Belli première époque (1982-1999) : SimulacreS, BaSIC, Mega 3 ;
 Gallimard : une version française de L'Œil noir V1, Les Terres de Légende, Pendragon et de nombreux livres-jeux ;
 Nestiveqnen : Hystoire de fou ;
 Play Factory : Éditeur de Donjons et Dragons 4 en français ;
 Robert Laffont : Avant Charlemagne, Empire galactique ;
 Schmidt France : une version française de L'Œil noir V1 ;
 Siroz : voir Asmodee ;
 Transecom : premier éditeur d'un jeu de rôle en France avec sa traduction de Dungeons & Dragons (publiée en 1983 sous le titre français de Donjons et Dragons). Celle-ci fut, en plus, la toute première fois que l'on traduisait un jeu de rôle.

 Éditeurs français disparus 
 AMJ : Auteurs & Maîtres de Jeux : édition de scénarios médiéval-fantastiques ;
 Caravelle (remplacé par Les Écuries d’Augias) : Crimes, Nains & Jardins ;
 Cassendre : EW-System ;
 Darwin Project : Prophecy (), Warhammer (nouvelle édition) ; a repris une partie du catalogue d'Halloween Concept ;
 Dragon Radieux : Hurlements, Empires & dynasties, Trégor ;
 Les Elfes : Féerie ;
 Extraordinary Worlds Studio, eWs : EW-System, Arkéos, Cirkus ;
 Halloween Concept : éditeur français de Conspirations, Toon, Elfquest, éditeur des jeux originaux Polaris, Prophecy, Shaan et de Légendes des Contrées Oubliées pour les éditions Delcourt ;
 Icare (collection reprise par Black Book) : éditeur français de Praetoria Prima, de R.O.B.O:T, éditeur de Les Terres Suspendues, et Antheas, l'archipel des cimes ;
 Jeux Actuels : L'Ultime épreuve ;
 Jeux et Stratégie (en tant que hors-séries du journal) : Mega 1 et 2 ;
 Krysalid Édition : BrainSoda, Palimpseste ;
 Ludis : traduction française de Wraith : le Néant, Changelin, Kult ( française) ;
 Ludopathes Éditeurs : éditeur français de Talislanta, Antika, Anoë, Ars Magica, Normazone (à venir) ;
 Multisim Éditions (n'existe plus depuis septembre 2003) : Rêve de Dragon , Oniros, Nephilim, Guildes, Dark Earth, version française de Herowars, Retrofutur, Agone, éditeur français de Deadlands et de Conspiracy X ;
 Nouvelles Éditions Fantastiques, NEF : Rêve de Dragon  ;
 Sans-Détour (n'existe plus depuis août 2020) : éditeur français de L'Appel de Cthulhu, Cultes Innommables (), Hollow Earth Expedition, Leagues of Adventure, Mutant Année Zéro (), Plenilunio, Tous pour un ! Régime diabolique (), scénarios pour Dungeons & Dragons en français ; éditeurs des jeux originaux Bimbo, La Brigade chimérique : l'encyclopédie et le jeu, Les Chroniques des Féals, Les Lames du Cardinal ;
 Sans peur et sans reproche (SPSR) : Miles Christi, Atlantys.

 Éditeurs japonais 
 Fujimi Shobo : Mon-Colle, Arianrhod RPG, Demon Parasite, Double Cross, GURPS, Sword World RPG ;
 HummingBirdSoft : Demon of Laplace, The Stone of Agni, Journey Across the Abyss, Deep Dungeon, Wizardry.

 Éditeurs polonais 
 Portal : Frankenstein Faktoria (2000), De Profundis (2001), Droga Ku Chwale (2002).

 Éditeurs suédois 
  (Fria Ligan) : Alien (2019), Coriolis (2011), Forbidden Lands (2018), Mörk Borg (2020), Mutant: Year Zero (2014), Symbaroum (2014), Tales From the Loop (2017), Things From the Flood (2019) ;
 Target Games : Drakar och Demoner (1982), Kult (1991) et Mutant Chronicles (1993).

 Éditeurs suisses 
 2D Sans Faces : éditeur dItras By et studio de conception pour Freaks' Squeele, le jeu d'aventures ; Nightprowler Seconde Edition, Tigres Volants, Nobilis en français ;
 L'Arkalance (n'existe plus) : Les Maîtres Mondes ;
 ECG (en sommeil depuis 1990) : Laborinthus ;
 Men in Cheese (n'existe plus) : Lyonesse''.

Notes et références 

Editeurs de jeux de role
Editeurs de jeux de role